Вернаму — шведский топоним. Может означать:

 Вернаму — город.
 Вернаму (футбольный клуб) — футбольный клуб.